Kadeřávek může být:

zelenina
 kapusta kadeřavá  – obecně kadeřávek či kadeřavá kapusta, druh zeleniny se zvlněnými zelenými či fialovými listy

příjmení osob
Eugen Kadeřávek (1840–1922) – český teolog a scholastický filosof
František Kadeřávek (1885–1961) – český matematik a profesor ČVUT
Václav Kadeřávek (1835–1881) – český vynálezce, spisovatel a překladatel